Lorton kan syfta på följande platser:
 Lorton, Cumbria, ort i England, Storbritannien
 Lorton, Virginia, ort i USA